Никола́й Рабино́вич:

 Рабинович, Николай Альфредович (известен под псевдонимом Николай Адуев, 1895—1950) — русский советский поэт, драматург, либреттист.
 Рабинович, Николай Семёнович (1908—1972) — советский дирижёр.